Такмичење у скоку мотком за мушкарце, било је једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2012. у Лондону, Уједињено Краљевство. Такмичење ће се одржати 8. и 10. августа на Олимпијском стадиону.

Учесници 
Учествовала су 32 скакача мотком из 23 земље. Од тога 23 скакача из 14 земаља је прескочило А квалификациону норму од 5,72 метра, а Б норму која је износила 5,60 метара 9 скакаче из исто толико земаља.

 Квалификовани са А нормом 5,72

	
 Квалификовани са Б нормом 5,60

Систем такмичења 
Такмичње у овој дисциплини се одржава у два нивоа:квалификације и финале. У квалификацијама учествују сви такмичари подељени у две квалификационе групе. Сваки такмичар ће са три могућа скока на свакој висини покушати да постигне квалификациону норму. Такмичари које прескоче задату норму аутоматски се квалификују за финале. Ако је број такмичара који су прескочили норму мањи од 12 (број учесника у финалу) разлика се попуњава онима које су постигли резултате најближе квалификационој норми. Као и код других такмичења у скоковима, такмичари који не успевају прескочити са три узастопна покушаја (без обзира на висину) ће бити елиминисани. Квалификације и финале се одржавају се у два дана.

Рекорди пре почетка такмичења 
(4. јул 2012)

Најбољи резултати у 2012. години 

Десет најбољих такмичара у скоку мотком 2012. године пре такмичења (3. августа 2012), имали су следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на ЛОИ.

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норнма за улазак у финале је 5,70 метра. Норму нико није прескочио (КВ), а сви су се пласирали према постигнутом резултату(кв).

Финале

Извори

Спољашње везе 

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2012.
Скок мотком на Летњим олимпијским играма